Sulín bezeichnet:

 Sulín, Gemeinde in der Slowakei

Šulin ist der Familienname folgender Personen:

 Patricija Šulin (* 1965), slowenische Politikerin (SDS)